Гимназия № 12 имени Героев Пионеров — среднее учебное заведение города Каменска-Шахтинского Ростовской области.

История и деятельность 
 
Когда было построено первое здание женской гимназии в станице Каменской сведений нет, но по некоторым данным, первый выпуск женской гимназии состоялся 7 июня 1908 года. После преобразования гимназии в полную, восьмиклассную (с приготовительным классом), началось строительства нового здания, которое начало действовать с сентября 1913 года. В здании были — учительская, канцелярия, раздевалка, учебные кабинеты и кабинет врача, гимнастический зал, а также квартира начальницы гимназии и комнат для сторожа. Первым директором гимназии была учительница немецкого языка — Мария Николаевна Кондратьева.

После Октябрьской революции, в годы гражданской войны, в здании гимназии находился военный госпиталь 9-й армии РККА. После гражданской войны здесь была открыта школа 2-й ступени имени Фрунзе. В школе не было начальных классов, младшим классом  

После 1931 года школа стала десятилетней, ей было присвоено имя А. С. Пушкина, и она имела  Работа школы прекратилась в 1941 году в связи с начавшейся Великой Отечественной войной. До оккупации Каменска-Шахтинского немецкими войсками в ней размещался военный госпиталь  Здание во время войны сильно пострадало и долгое время стояло полуразрушенным. Было восстановлено только в 1949—1951 годах. В 1954—1955 годах к историческому зданию школы (в качестве её левого крыла) было пристроено дополнительное здание из красного кирпича (как и главное здание). В 1956 году в здании школы был открыт  В 1979 году школа-интернат № 1 была переименована в среднюю школу № 12; на тот момент в школе обучалось  и работало 

В 1989 году школа получила статус гимназии. В 1992 году ей было возвращено историческое название «гимназия». В 1993—1995 годах гимназия поддерживала дружеские связи со скаутами немецкого города Ингольштадт: летом 1994 года скауты были в гостях у каменских гимназистов, а в 1995 году состоялся ответный визит каменчан. С 2001 года гимназия является муниципальным общеобразовательным учреждением; с 2011 года — муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением.

Гимназия № 12 стала лауреатом-победителем Всероссийской выставки образовательных учреждений 2016—2017 годов.
7 февраля 2018 года Городской Думой города Каменск-Шахтинского было принято решение присвоить гимназии почетное звание — имени Героев Пионеров.

Известные люди 
 В гимназии преподавал рисование Яков Данилович Минченков.
 Её выпускниками были писатель Александр Михайлович Суичмезов, заслуженный учитель РСФСР Анатолий Петрович Левинцев.

Фотогалерея

См. также 
 Памятник героям-пионерам

Примечания

Ссылки 
 Сайт гимназии

Гимназии России
Здания и сооружения, построенные в 1913 году в России
1913 год в Ростовской области